Tarqui kan syfta på:

Colombia 

 Tarqui (kommun), Huila, 
 Tarqui (ort), Huila,